086 – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Odessa